José López Rodríguez puede referirse a:

 José Manuel López Rodríguez (1940-), exciclista español.
 José López Rodríguez (1943-), exjugador y exentrenador de fútbol español.